Zimbabwe kan avse:

 Stora Zimbabwe ‒ en arkeologisk plats i södra Afrika
 Zimbabwe Rhodesia – en självförklarad stat i södra Östafrika 1979–1979
 Zimbabwe ‒ en republik i södra Afrika, uppkallad efter Stora Zimbabwe 1965/1980–
 Zimbabwefågeln ‒ en zimbabwisk nationalsymbol

Se även
 Rhodesia (olika betydelser)